Merricks steht für:

 Merricks (Victoria), ein Ort im australischen Bundesstaat Victoria
 Merricks Beach, ein Ort im australischen Bundesstaat Victoria
 Merricks North, ein Ort im australischen Bundesstaat Victoria
 Merricks (Musiker), eine Musikergruppe

Merricks  ist der Familienname folgender Personen:

 John Merricks (1971–1997), britischer Segler